Tutoveanu:
 George Tutoveanu (1872, Bârlad  1957, Bârlad), un poet român
 Ion P. Tutoveanu (* 1914, Liești, județul Tutova), un general de armată român

Vezi și 
 Tutova

Nume de familie românești